Choetor (nederzetting), de benaming voor een enkele rurale (landelijke) nederzetting in Oost-Europa
Choetor (district Jelizovski), een voormalige plaats in het district Jelizovski van de Russische kraj Kamtsjatka